Tudanca puede referirse a:

 Tudanca (Cantabria), municipio de Cantabria.
 Tudanca (Burgos), localidad del municipio de Los Altos, provincia de Burgos.
 Tudanca (raza bovina), raza bovina.
 Luis Tudanca Fernández, político español.